Medel (Lucmagn), een gemeente in het Zwitserse kanton Graubünden
Medel (Tiel), een buurtschap ten westen van Echteld in de gemeente Tiel
Huis te Medel, voormalig kasteeltje in buurtschap Medel
MEDEL (Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés), een Europese magistratenvereniging